Алюминийнеодим (алюминид неодима) — бинарное неорганическое соединение
неодима и алюминия
с формулой NdAl,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Алюминийнеодим образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P mma,
параметры ячейки a = 0,5940 нм, b = 1,1728 нм, c = 0,5729 нм, Z = 8,
структура типа AlEr
(по другим, более ранним данным
кубической сингонии,
пространственная группа P m3m,
параметры ячейки a = 0,373 нм, Z = 1, структура типа CsCl).

Соединение образуется по перитектической реакции при 940°С.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Применение 
 Используется как материал электродов в жидкокристаллических дисплеях.

Примечания

Литература 
 

неодима